Gorgota se poate referi la:
Gorgota, Dâmbovița
Gorgota, Prahova